Ferenc Sipos (1932-1997) – calciatore ungherese
 Lilla Sipos (1992) – calciatrice ungherese
 Shaun Sipos (1981) – attore canadese
 Vilmos Sipos (1914-1978) – calciatore ungherese naturalizzato jugoslavo